Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2015 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2015 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 513 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015